Contea di Noble o Noble County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Noble (Indiana)
 Contea di Noble (Oklahoma)
 Contea di Noble (Ohio)